Germania
 Bobritzsch – comune della Sassonia
 Bobritzsch – fiume